Клавдия Платоновна Дворянинова — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родилась в 1932 году в Московской области. Член КПСС с 1954 года.

Образование неполное среднее.

С 1949 года — на хозяйственной, общественной и политической работе.

В 1949—1987 гг. — ткачиха Монинского камвольного комбината Министерства текстильной промышленности РСФСР.

За совершенствование трудовых процессов, расширения зон обслуживания, совмещения профессий, внедрения передовых методов труда была в составе коллектива удостоена Государственной премии СССР за выдающиеся достижения в труде 1976 года.

C 1987 гг. — персональная пенсионерка.

Избиралась депутатом Верховного Совета СССР 9-го и 10-го созывов. Делегат XXV и XXVI съездов КПСС.

Жила в Подмосковье.

Ссылки 
 Города Подмосковья — 1979 — Т. 1 — С. 456

Примечания 

Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС